Сёренсен () — фамилия датского происхождения, образована от личного имени Сёрен.

Известные носители 
 Сёренсен, Аксель (1891—1955) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве по шведской системе.
 
 Сёренсен, Асгер (род. 1996) — датский футболист, защитник.
 Сёренсен, Бент (1943—2022) — датский шахматист.
 Сёренсен, Биргитта Йорт (род. 1982) — датская актриса.
 Сёренсен, Вилли (1929—2001) — датский писатель, переводчик, философ.
 Сёренсен, Георге (род. 1985) — датский хоккеист, вратарь.
 Сёренсен, Инге (1924—2011) — датская пловчиха, бронзовая медалистка Олимпийских игр 1936 года.
 Сёренсен, Йетте (род. 1961) — датская гребная рулевая.
 Сёренсен, Йёрген (1922—1999) — датский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1948 года.
 Сёренсен, Йёрн (род. 1936) — датский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1960 года.
 Сёренсен, Ким (род. 1976) — норвежский актёр театра и кино.
 Сёренсен, Крис Анкер (1984—2021) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший с 2016 года за команду Fortuneo — Vital Concept.
 Сёренсен, Лассе (род. 1999) — датский футболист.
 Сёренсен, Никки (род. 1975) — датский велогонщик, трёхкратный чемпион Дании.
 Сёренсен, Николай (род. 1989) — датский фигурист, выступающий в танцах на льду.
  (род. 1924) — датский хоккеист на траве, участник Олимпийских игр 1948 г.
 Сёренсен, Рейдар (род. 1956) — норвежский актёр театра и кино.
 Сёренсен, Рольф (род. 1965) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1920—2017) — норвежский физик, сын художника , племянник композитора .
 
 Сёренсен, Томас (род. 1976) — датский футболист, вратарь английской команды «Сток Сити».
 Сёренсен, Фредерик (род. 1992) — датский футболист, защитник итальянского клуба «Ювентус».
 Сёренсен, Ханус (род. 2001) — фарерский футболист, игрок датского клуба «Миддельфарт».
  (1882—1962) — норвежский художник.
  (1897—1976) — датский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1920 г.
 Сёренсен, Хенрик (род. 1945) — датский шахматист.
 Сёренсен, Ян (род. 1955) — датский футболист, нападающий «Брюгге» и нескольких голландских клубов.